Даниил (Данило) Афанасьевич Маса́льский (1739—1832) — русский кораблестроитель конца XVIII — начала XIX века, корабельный мастер полковничьего ранга, построил более 30 кораблей различного ранга и класса для Российского императорского флота, первым в России применил металлическую обшивку для подводной части корпуса судна, действительный статский советник.

Биография

Происхождение 
Даниил Афанасьевич Масальский (Данило Масальской, Мосальский) родился  года. Происходил из старинного княжеского рода Масальских. Его отец Владислав-Афанасий, потомок князя Владимира Юрьевича, переселился в начале XVIII века из Литовского княжества в Россию. Эта ветвь князей Мосальских княжеский титул утеряла. В 1862 году потомкам Д. А. Масальского было возвращено княжеское звание.

Ранние годы 
В 1760 году поступил в Морской кадетский корпус. Участвовал в Семилетней войне, в 1761—1762 годах находился в двух военных компаниях по осаде Кольберга. В 1763 году по собственному желанию был переведён в корабельные ученики. В 1773 году был произведён в корабельные подмастерья с чином прапорщика. В 1775—1777 годах находился в Олонецкой губернии при заготовке корабельного леса для строительства прамов. В 1778 году пожалован в поручики. До 1779 года проходил службу мастером-корабельщиком в Кронштадтском порту. С 1779 по 1783 год был командирован в Англию для усовершенствования знаний по кораблестроению. После возвращения из командировки, был произведён в чин капитана и продолжил службу на корабельных верфях Кронштадта и Санкт-Петербурга. Впервые в российской практике успешно произвёл опыт по обшивке металлом подводной части корпуса судна.

Корабельный мастер 
В 1785 году был произведён в корабельные мастера премьер-майорского ранга. 6 сентября 1785 года заложил в Санкт-Петербургском адмиралтействе 100 пушечный линейный корабль «Святой Равноапостольный князь Владимир», который спустил на воду 2 августа 1788 года. В 1786—1789 годах в том же адмиралтействе построил небольшие парусные одномачтовые военные катера 38-пушечные «Вестник», «Летучий», «Лебедь», «Баклан» и 20-пушечные «Кречет» и «Ястреб». С 1777 года Катасанов находился в Кронштадте, занимался починкой старых судов. 9 июля 1778 года заложил на верфи в Кронштадте, спроектированный вместе с А. С. Катасановым 66-пушечный линейный корабль «Победоносец». В декабре 1787 года по императорскому указу на Галерной верфи Д. А. Масальский приступил к постройке гребного, оснащённого «тяжеловесною артиллериею», специальной постройки, по опыту шведских кораблестроителей, судна — 30-пушечной шебеки «Летучая», проект которой составил еще 10 лет назад корабельный мастер А. С. Катасанов, после изучения секретов иностранного кораблестроения во время своей командировки в Швецию. Д. Масальским было построено всего восемь шебек специальной постройки и 18-пушечный бомбардирский корабль «Победитель» (спущен на воду спущен 20 мая 1788) на Галерной верфи. Также, в 1788 году разработал проект бронированных плавучих плотов, по которым уже после смерти Масальского, в конце 1854 года корабельный инженер А. Я. Гезехус сделал чертёж, а инженер-полковник С. И. Чернявский построил первый экземпляр подобного плота броненосного плота. В 1790 году за постройку на городской верфи казённых судов, в том числе 70 канонерских лодок, произведён в корабельные мастера полковничьего ранга.

С 1790 по 1796 годы на верфях Кронштадта и Санкт-Петербурга построил четырнадцать 38-пушечных гребных фрегатов типа «Александр». На Кронштадтской верфи построил и 23 апреля 1790 года спустил на воду фрегаты: «Александр», «Александра», «Екатерина», «Елена» (совместно с корабельным мастером И. Кутыгиным), «Константин», «Мария», «Николай», «Павел». В Санкт-Петербургском адмиралтействе построил фрегаты: «Александр» (спущен 10.10.1792), «Екатерина» (спущен 17.10.1792), «Елизавета» и «Мария» (спущены 25 августа 1794), «Константин» и «Николай» (спущены 9 октября 1796), бомбардирский корабль «Гремящий».

В 1792 году Д. А. Масальский совместно с судостроителем В. А. Сарычевым разрабатывали чертежи двух 8-пушечных бригов «Котка» и «Куцал Муллим», построенные в Санкт-Петербургском адмиралтействе в 1793—1794 годах.
 
В 1792 году Д. А. Масальский за личные заслуги был пожалован в потомственное дворянство, в 1794 году награждён орденом Святого Владимира 4 степени. 11 сентября 1795 года в Санкт-Петербургском адмиралтействе заложил 74-пушечный корабль, однако который достроен не был и в 1798 разобран. 1 января 1796 года Д. А. Масальский был пожалован в полковники. 16 октября 1798 года уволен от службы с награждением ранга и с пенсионом.

В 1798—1800 годах на Херсонской верфи по проекту А. С. Катасанова, чертежам Д. А. Масальского и В. А Сарычева были построены 74-пушечные линейные корабли: «Тольская Богородица» (строитель И. И. Тарусов), «Мария Магдалина Вторая» (строитель В. И. Потапов), «Святая Параскева» (строитель М. И. Суровцов).

15 октября 1800 года стал членом Коммерц-коллегии. В 1811 году был произведён в ранг действительного статского советника. Масальский владел имением в селе Павловское Суздальского (с 1778 года — Ковровского) уезда.

Умер  года и был похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петербурге.

Семья 
От брака с Марией Ефимовной Пожарской (1754—1827) имел 17 детей, в их числе: Фёдор (1779—1829), статский советник; Евграф (1789—1826), капитан-лейтенант флота; внук — князь Николай Масальский.

Примечания

Литература 
 
 
Н.Е. Бранденбург. Род князей Мосальских (XV-XIX столетий).   Артиллерийского журнала Фурштатская. 1892 г. Мосальский Даниил Афанасьевич. стр. 97-100.

Корабельные мастера русского парусного флота
Даниил Афанасьевич
Похороненные на Смоленском православном кладбище